Абра́у:
 Абрау — озеро в южной части Краснодарского края.
 Абрау — полуостров в южной части Краснодарского края.
 Абрау — река в южной части Краснодарского края, впадает в озеро Абрау.
 Абрау — посёлок, часть села Абрау-Дюрсо.

См. также 
 Абрау-Дюрсо (значения)